Speke peut désigner :

Patronyme 

 la famille Guinement de Keralio, une famille française originaire de Bretagne. Elle a notamment formé la branche de Keralio, issue de la branche de Porzbihan, en Bolazec, et de Penanec'h, en Maël-Carhaix ;

 Auguste de Keralio (1715-1805), militaire français ;
 Françoise Abeille de Keralio (1727-1795), traductrice et romancière française ;
 Louis-Félix Guynement de Kéralio (1731-1793), militaire et académicien français ;
 Louise-Félicité de Keralio (1756-1822), femme de lettres française.

Divers 
 Le menhir de Keralio est un menhir christianisé situé à Saint-Lyphard, en France.

Homonymie de patronyme